Агва Фрија Дос има више значења:
 Агва Фрија Дос (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Агва Фрија Дос (Астла де Теразас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику